Lartey ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Augustus Lartey (1926–2009), ghanaischer Oppositionspolitiker (National Independence Party)
 Felix M. Lartey, ghanaischer Richter in Gambia und Ghana
 Mohammed Lartey (* 1986), deutsch-ghanaischer Fußballspieler